Joseph Denis Emile DeJordy (né le  à Saint-Hyacinthe au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 1957-1958 || Teepees de Saint Catharines || AHO || 52 || 32 || 6 || 14 ||  || 174 || 3,35 || - || 1 || - || 8 || 3 || 4 || 1 || 480 || 36 || 4,5 || - || 0 || -
|- 
| 1957-1958 || Bisons de Buffalo || LAH || 1 || 0 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1958-1959 || Teepees de Saint Catharines || AHO || 53 || 40 || 3 || 10 ||  || 169 || 3,19 || - || 1 || - || 7 || 2 || 4 || 1 || 420 || 18 || 2,57 || - || 0 || -
|- 
| 1958-1959 || Petes de Peterborough || Coupe Memorial || || || || || || || || - || || - || 5 || 1 || 4 || 0 || 300 || 23 || 4,6 || - || 0 || -
|- 
| 1959-1960 || Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie || EPHL || 69 || 27 || 11 || 31 ||  || 258 || 3,74 || - || 1 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1960-1961 || Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie || EPHL || 33 || 16 || 3 || 14 ||  || 115 || 3,48 || - || 2 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1960-1961 || Bisons de Buffalo || LAH || 40 || 20 || 2 || 18 ||  || 127 || 3,18 || - || 3 || - || 4 || 0 || 4 || 0 || 264 || 18 || 4,09 || - || 0 || -
|- 
| 1961-1962 || Bisons de Buffalo || LAH || 69 || 36 || 3 || 30 ||  || 210 || 3,02 || - || 8 || - || 11 || 6 || 5 || 0 || 706 || 20 || 1,7 || - || 2 || -
|- 
| 1962-1963 || Black Hawks de Chicago || LNH || 5 || 2 || 2 || 1 || 290 || 12 || 2,48 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1962-1963 || Bisons de Buffalo || LAH || 67 || 32 || 7 || 23 ||  || 187 || 2,79 || - || 6 || - || 13 || 8 || 5 || 0 || 802 || 28 || 2,09 || - || 1 || -
|- 
| 1963-1964 || Black Hawks de Chicago || LNH || 6 || 2 || 1 || 3 || 340 || 19 || 3,35 || - || 0 || - || 1 || 0 || 0 || — || 20 || 2 || 6 || - || 0 || -
|- 
| 1963-1964 || Braves de Saint-Louis || LCPH || 1 || 0 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1964-1965 || Black Hawks de Chicago || LNH || 30 || 16 || 3 || 11 ||  || 74 || 2,52 || - || 3 || - || 2 || 0 || 1 || — || 80 || 9 || 6,75 || - || 0 || -
|- 
| 1964-1965 || Bisons de Buffalo || LAH || 7 || 3 || 0 || 4 || 450 || 20 || 2,67 || - || 1 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1965-1966 || Braves de Saint-Louis || LCPH || 70 || 30 || 5 || 31 ||  || 217 || 3,1 || - || 6 || - || 5 || 1 || 4 || 0 || 300 || 18 || 3,6 || - || 0 || -
|- 
| 1966-1967 || Black Hawks de Chicago || LNH || 44 || 22 || 7 || 12 ||  || 104 || 2,46 || - || 4 || - || 4 || 1 || 2 || — || 184 || 10 || 3,26 || - || 0 || -
|- 
| 1967-1968 || Black Hawks de Chicago || LNH || 50 || 23 || 11 || 15 ||  || 128 || 2,71 || - || 4 || - || 11 || 5 || 6 || — || 662 || 34 || 3,08 || - || 0 || -
|- 
| 1968-1969 || Black Hawks de Chicago || LNH || 53 || 22 || 7 || 22 ||  || 156 || 3,14 || - || 2 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1968-1969 || Black Hawks de Dallas || LCH || 15 || 8 || 3 || 4 || 899 || 41 || 2,74 || - || 1 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1969-1970 || Black Hawks de Chicago || LNH || 10 || 3 || 1 || 5 || 557 || 25 || 2,69 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1969-1970 || Kings de Los Angeles || LNH || 21 || 5 || 4 || 11 ||  || 62 || 3,24 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1970-1971 || Kings de Los Angeles || LNH || 60 || 18 || 11 || 29 ||  || 214 || 3,8 || - || 1 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1971-1972 || Kings de Los Angeles || LNH || 5 || 0 || 0 || 5 || 291 || 23 || 4,74 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1971-1972 || Canadiens de Montréal || LNH || 7 || 3 || 1 || 2 || 332 || 25 || 4,52 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1972-1973 || Red Wings de Détroit || LNH || 24 || 8 || 3 || 11 ||  || 83 || 3,74 || - || 1 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1972-1973 || Wings de Fort Worth || CHL || 10 || — || — || — || 560 || 41 || 4,39 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|- 
| 1973-1974 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 20 || 4 || 12 || - || 0 || - || || || || || || || || || || 
|-
| 1973-1974 || Clippers de Baltimore || LAH || 42 || 21 || 6 || 13 ||  || 131 || 3,23 || - || 1 || - || 4 || 1 || 3 || 0 || 252 || 22 || 5,23 || - || 0 ||

Références 

Naissance en novembre 1938
Naissance à Saint-Hyacinthe
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Braves de Saint-Louis
Joueur des Kings de Los Angeles
Gagnant du trophée Vézina
Joueur québécois de hockey sur glace
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Gagnant du trophée Les-Cunningham